Amt Barnim steht für folgende Ämter:

 Amt Barnim-Nord
 Amt Barnim-Oderbruch